Corymbium – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Obejmuje 9 gatunków. Wszystkie one występują na południowym krańcu Afryki w obrębie dawnego Kraju Przylądkowego. Rodzaj zajmuje izolowaną pozycję na gradzie ewolucyjnym astrowatych – wyodrębniany jest w randze osobnego plemienia Corymbieae i podrodziny Corymbioideae.

Morfologia 

 Pokrój Byliny z tęgim, jedwabiście owłosionym kłączem.
 Liście Skrętoległe, zwykle skupione w przyziemną rozetę, czasem także łodygowe (wyższe liście są mniejsze od niższych). Siedzące, równowąskolancetowate do wąskoeliptycznych, płaskie lub złożone wzdłuż wiązki centralnej, z użyłkowaniem równoległym, całobrzegie, zaostrzone, skórzaste, nagie lub owłosione, często ogruczolone.
 Kwiaty Wyrastają pojedynczo w zredukowanych koszyczkach, które skupione są w baldachogrona i wiechy złożone. Okrywy koszyczków są walcowate, tworzone są przez dwa listki otulające kwiat. Są one nagie lub owłosione, często ogruczulone i purpurowo nabiegłe, płaskie lub z grzbietem. Kwiat jest obupłciowy z 5-łatkową koroną barwy białej, różowej do purpurowej. Łatki korony są równowąskie do podługowatych, są rozpostarte i kapturkowato zakończone. Pręcików jest 5. Słupek z dwoma owłosionymi ramionami na szczycie szyjki.
 Owoce Gęsto owłosione, podługowate i mniej lub bardziej bocznie spłaszczone niełupki. Puch kielichowy zredukowany do drobnych łusek lub szczecinek.

Systematyka 

Rodzaj izolowany w klasyfikacji rodziny astrowatych Asteraceae. Wyodrębniany jest w randze osobnego plemienia Corymbieae i podrodziny Corymbioideae sytuowanej w pozycji siostrzanej względem podrodziny Asteroideae.

 Pozycja systematyczna w kladogramie astrowatych

 Wykaz gatunków
 Corymbium africanum L.
 Corymbium congestum E.Mey. ex DC.
 Corymbium cymosum E.Mey. ex DC.
 Corymbium elsiae Weitz
 Corymbium enerve Markötter
 Corymbium glabrum L.
 Corymbium laxum Compton
 Corymbium theileri Markötter
 Corymbium villosum L.f.

Przypisy 

Astrowate